Cristo Rey puede referirse a:
 Cristo Rey (Christus Rex en latín), uno de los nombres de Cristo.
 La Fiesta de Cristo Rey, festividad religiosa establecida el último domingo de noviembre.
 El reinado social de Jesucristo, doctrina católica.

Templos dedicados a Cristo Rey
 Iglesia de Cristo Rey:
 Iglesia de Cristo Rey de Guernica y Luno, España;
 Iglesia de Cristo Rey de Villanueva de Córdoba, España;
 Iglesia de Cristo Rey de Zamora, España;
 Iglesia de Cristo Rey de Nuuk, Groenlandia (Dinamarca);
 Iglesia de Cristo Rey de Garapan, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos;
 Iglesia de Cristo Rey de Riga, Letonia;
 Iglesia de Cristo Rey de Marks, Rusia;
 Iglesia de Cristo Rey de Gotemburgo, Suecia;
 Iglesia de Cristo Rey de Zaragoza, España;
 Iglesia de Cristo Rey en Arubo (Oceanía).
 Catedral de Cristo Rey:
 Catedral de Cristo Rey de Atlanta, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Reikiavik, Islandia;
 Catedral de Cristo Rey de Gaborone, Botsuana;
 Catedral de Cristo Rey de Belo Horizonte, Brasil;
 Catedral de Cristo Rey de Toledo, Brasil;
 Catedral de Cristo Rey de Gitega, Burundi;
 Catedral de Cristo Rey de Gaspé, Canadá;
 Catedral de Cristo Rey de Ende, Indonesia;
 Catedral de Cristo Rey de Sintang, Indonesia;
 Catedral de Cristo Rey de Liverpool, Inglaterra;
 Catedral de Cristo Rey de Mullingar, Irlanda;
 Catedral de Cristo Rey de Niigata, Japón;
 Catedral de Cristo Rey de Panevėžys, Lituania;
 Catedral de Cristo Rey de Aba, Nigeria;
 Catedral de Cristo Rey de Katowice, Polonia;
 Catedral de Cristo Rey de Johannesburgo, Sudáfrica;
 Catedral de Cristo Rey de Yambio, Sudán del Sur;
 Catedral de Cristo Rey de Nha Trang, Vietnam;
 Catedral de Cristo Rey de Lexington, Kentucky, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Lubbock, Texas, Estados Unidos;
 Catedral de Cristo Rey de Superior, Wisconsin, Estados Unidos;
 Santuario de Cristo Rey de Almada, Portugal.

Monumentos o estatuas de Cristo Rey
 Cristo Rey (Jardines del Recuerdo) en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México;
 Cristo Rey (Cúcuta) en Colombia;
Monumento a Cristo Rey en Cali, Colombia;
Monumento a Cristo Rey (Villavicencio) en Villavicencio, Colombia;
 Cristo Rey (Nuevo México) en la sierra y monte del mismo nombre (Sunland Park, Nuevo México, Estados Unidos), de Urbici Soler i Manonelles;
 Cristo Rei da Ponta do Garajau (Madeira, Portugal);
 Estatua de Cristo Rey (Świebodzin), en Polonia;
 Cristo Rey de Dili, en Timor Oriental;
 Cristo Rey de La Galera en el monumento natural Meseta la Galera (Tovar, Mérida, Venezuela).

Topónimos
 Sierra de Cristo Rey (Sunland Park, Nuevo México, Estados Unidos).
 Mount Cristo Rey (Monte Cristo Rey en lengua inglesa) o Cerro de los Muleros, en la Sierra de Cristo Rey. 
 Cerro de Cristo Rey o Cerro de los Cristales, en Cali (Colombia).
 Cristo Rey (Distrito Nacional), sector y cementerio de ese distrito (República Dominicana).
 Cristo Rei (Timor Oriental), subdistrito de Timor Oriental.
 Localidades de Brasil denominadas Cristo Rei:
Cristo Rei (Cachoeira do Sul)
Cristo Rei (Chapecó)
Cristo Rei (Curitiba)
Cristo Rei (Itaporanga)
Cristo Rei (Santo Ângelo)
Cristo Rei (Várzea Grande)

Utilización política
 Guerrilleros de Cristo Rey, organización paramilitar tardofranquista española.

Notas